Натуральне число 369
 369 рік до нашої ери
 369 рік нашої ери